«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — пьеса Тома Стоппарда (1966).
 «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — фильм Тома Стоппарда (1990).